

Presentación previa 
Alex Bolt fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Cabezas de serie 

  James Duckworth (Cuartos de final)
  Luke Saville (Primera ronda)
  Jordan Thompson (Segunda ronda)
  Boy Westerhof (Primera ronda)

  Yang Tsung-hua (Semifinales)
  Huang Liang-chi (Segunda ronda)
  Toni Androić (Segunda ronda)
  David Pérez Sanz (Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Yunnan 2015